Sezon 1976/77 2. Fußball-Bundesligi - 3. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich po 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1976/77 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 FC St. Pauli awansował do Bundesligi 1977/78.
 Arminia Bielefeld przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w 2. Bundeslidze 1977/78.
 VfL Wolfsburg, Wacker 04 Berlin, 1. SC Göttingen 05 i Bonner SC spadły do Amateurligi 1977/1978. 
 * Bonner SC nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1977/78, dzięki czemu Union Solingen utrzymał się w 2. Bundeslidze (1. SC Göttingen 05 i Wacker 04 Berlin zrezygnowały z gry w 2. Bundeslidze 1977/78).

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1976/77 występowało 20 drużyn.

 * 1. FSV Mainz 05 (12 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze Süd i w sezonie 1976/77 będzie występował w Amateurlidze Sudwest (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu SSV Jahn Regensburg utrzymał się w 2. Bundeslidze Süd.

Tabela 

 VfB Stuttgart awansował do Bundesligi 1977/78.
 TSV 1860 Monachium wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1977/78.
 BSV 07 Schwenningen, SSV Jahn Regensburg i Röchling Völklingen spadły do Amateurligi 1977/78. 
 * Röchling Völklingen nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1977/78, dzięki czemu FK Pirmasens utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 TSV 1860 Monachium wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1977/78.
 Arminia Bielefeld przegrała mecze barażowe i pozostała w 2. Bundeslidze 1977/78.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

1 runda Grupa Nord 

 SV Arminia Gütersloh awansowała do fazy grupowej baraży o awans do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Preussen 07 Hameln pozostał w Amateurlidze 1977/78.

2 runda (Grupowa)

Grupa Nord A 

 Rot-Weiss Lüdenscheid awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Siegburger SV 04 awansował do decydujących meczów barażowych o awans do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Holstein Kiel i SV Union Salzgitter pozostały w Amateurlidze 1977/78.

Grupa Nord B 

 TuS Bremerhaven 93 awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 1. FC Bocholt awansował do decydujących meczów barażowych o awans do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Spandauer SV i SV Arminia Gütersloh pozostały w Amateurlidze 1977/78.

3 runda Grupa Nord 
  decydujące mecze barażowe o awans do 2. Fußball-Bundesligi (dla wicemistrzów grupy A i B): 

 1. FC Bocholt awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Siegburger SV 04 pozostał w Amateurlidze 1977/78.

Grupa Südwest 

 Wormatia Worms awansowała do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 Borussia Neunkirchen i TuS Neuendorf pozostały w Amateurlidze 1977/78.

Grupa Baden-Württemberg 

 Freiburger FC awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1977/78.
 SSV Reutlingen 05, SSV Ulm 1846 i SV Neckargerach pozostały w Amateurlidze 1977/78.

Awans bez baraży

Zobacz też 
 Bundesliga 1976/77
 Amateurliga 1976/77

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
1976 w Niemczech
1977 w Niemczech